La dénomination et la fonction de Musée du sel sont portés par plusieurs établissements liés à la connaissance de l'usage et l’histoire de la fabrication du sel notamment :

 Le musée du Sel de Guérande (Loire-Atlantique)
 La Maison du sel, Musée du sel et espace pédagogique environnemental d'Haraucourt (Meurthe-et-Moselle)
 Le Musée du sel à Marsal (Moselle)
 Le Musée du Sel à Saint-Leu (La Réunion)
 Le musée des Salines de Salins-les-Bains (Jura)
 Musée du Sel de Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
 Le Pôle-nature du Port des salines (Charente-Maritime)